Karmazsin László (1927–2012) gyermekgyógyász, egyetemi tanár
 Karmazsin László (1932–1996) formatervező